Tovarnjak (Molat), nenaseljeni otočić sjeveroistočno od otoka Molata
 Tovarnjak (Žut), nenaseljeni otočić sjeveroistočno od otoka Žuta
 Tovarnjak (Kornati), ili Prišnjak, nenaseljeni otočić u NP Kornati, sjeverno od otoka Levrnaka